Gewone franjegroefbij
 Glanzende franjegroefbij